Osoby nazywające się Paweł Głowacki:
 Paweł Głowacki – naukowiec i pracownik dydaktyczny Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 Paweł Głowacki – muzyk, basista z Poznania.
 Paweł Głowacki – polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Obecnie występuje w Stomil Olsztyn (piłka nożna).
 Paweł Głowacki – krytyk teatralny, felietonista